Die Liste der denkmalgeschützten Objekte in Sankt Andrä im Lungau enthält die  denkmalgeschützten, unbeweglichen Objekte der Gemeinde Sankt Andrä im Lungau im Salzburger Bezirk Tamsweg.

Denkmäler

Weblinks

Einzelnachweise 

Sankt Andra im Lungau
!